Loma Chica kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma Chica, Hidalgo, Acatlán, 
 Loma Chica, Chihuahua, Saucillo, 
 Loma Chica, Delstaten Mexiko, Villa de Allende, 
 Loma Chica, Veracruz, Tehuipango, 

Robotskapade Mexikoförgreningar